VDI peut faire référence à :

 Virtual Device Interface, une bibliothèque de fonctions d'affichage ;
 Vendeur à domicile indépendant ;
 VDi, ancienne dénomination des moteurs diesel de Nissan, aujourd'hui remplacée par dCi ;
 Virtual Desktop Infrastructure, un système permettant la dissociation de la machine de l'utilisateur d'une part et de la machine physique d'autre part ;
 VirtualBox Disk Image, le format de fichier utilisé par VirtualBox ;
 , association des ingénieurs allemands ;
Réseau VDI (Voix, Données, Images), un réseau électrique qui permet de transporter la voix (téléphonie), les données (informatiques) et des images (télévision), terme notamment utilisé en domotique.